I33, I-33 ou I.33 peut faire référence à :
 Endocardite aiguë et subaiguë, d'après la classification internationale des maladies ;
 I-33, un sous-marin de la Marine impériale japonaise ;
 Royal Armouries Ms. I.33, le plus vieux fechtbuch européen connu.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres